Gutendorf – frazione della città tedesca di Bad Berka
 Rudi Gutendorf – calciatore tedesco